Гран-при Сингапу́ра 2014 года (официально 2014 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автогонка, четырнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и седьмой Гран-при Сингапура в истории «Формулы-1»), прошёл с 19 по 21 сентября на городской трассе «Марина Бей», Сингапур.

Ещё перед Гран-при «FIA» ограничила радиопереговоры, но позже было разъяснено, что разрешено передавать по радио в ходе переговоров с гонщиком, а что нет.

Свободные заезды

Квалификация 

|}

Гонка 

В ночь перед гонкой прошёл сильный дождь.

За несколько минут до начала гонки на машине Нико Росберга заменили руль. Но он так и не смог тронуться на прогревочный круг, поэтому стартовал с пит-лейн.
Машина Кобаяси на прогревочном круге задымилась, он не стартовал.
Все команды выбрали резину SuperSoft для начала гонки.

Старт обошёлся без столкновений. Хэмилтон сохранил первую позицию, Феттель обошёл Риккардо. Алонсо срезал участок трассы, но вернул позицию Феттелю. Позиции на 2-м круге: Хэмилтон — Феттель — Алонсо — Риккардо — Райкконен — Масса — Баттон — Боттас — Магнуссен — Квят.

Квят не смог обойти Магнуссена, и на 8-м круге Вернь вышел на 10 место перед Квятом.

На 15-м круге Росберг заезжает в боксы для замены руля, но уже не может оттуда выехать.

Вернь оштрафован 5-секундрым штрафом за срез шиканы.

На 18-м круге Гутьеррес останавливается в боксах.

На 31-м круге произошёл контакт между Пересом и Сутилем, на трассе обломки от антикрыла Переса в 9-10 поворотах, жёлтые флаги и машина безопасности. Несколько пилотов отправились в боксы, чтобы использовать задержку для смены резины. За автомобилем безопасности: Хэмилтон — Феттель — Риккардо — Алонсо — Масса — Боттас — Баттон — Райкконен — Вернь — Магнуссен.

38 круг — рестарт. Хэмилтон наращивает отрыв.

На 41-м круге Сутиль заезжает в боксы и выходит из борьбы.

54-й круг — Баттон остановился в 14-м повороте и покинул машину, ненадолго появились жёлтые флаги.

Вернь получает ещё один 5-секундный штраф — он будет прибавлен к финишному времени.

Гонку завершили 60-м кругом, из-за истечения двухчасового лимита времени.
Льюис Хэмилтон одержал седьмую победу в этом сезоне.

|}
 Примечания
 1.  Жан-Эрик Вернь наказан прибавкой 5 секунд к итоговому времени за выезд за пределы трассы при обгоне.
 2.  Нико Росберг заглох на старте формирующего круга, и стартовал с пит-лейн.

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления) 

 31-37 круги (столкновение Переса и Сутиля).

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 37-й поул Льюиса Хэмилтона.
 30-й поул команды Mercedes.
 18-й быстрый круг Льюиса Хэмилтона.
 23-й быстрый круг команды Mercedes.
 29-я победа Льюиса Хэмилтона.
 5-й хет-трик Льюиса Хэмилтона.
 24-я победа команды Mercedes.
 100 000-й круг двигателей Renault.
 50-й Гран-при датчан.
 40 000-й круг финнов.
 10 000-й км датчан.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Сингапура